Вальдштеттен (Гюнц) — коммуна в Германии.
 Вальдштеттен (Остальбкрайс) — коммуна в Германии.